Carlssons kan avse:

Carlsson – ett tyskt företag som specialtillverkar Mercedes-modeller
 Carlsson – ett efternamn samt personer med namnet, se Karlsson
Carlsson bokförlag – ett svenskt förlag grundat 1983
Carlssons skola – en fristående grundskola i Östermalm i Stockholm
Hilding Carlssons Mekaniska Verkstad – en tidigare verkstad i Umeå som grundats 1913–1971